Kalotaszeg erdélyi tájegység
 Kalotaszeg (1890–) folyóirat